Wyvern steht für:

 Wyvern (auch: Wivern), ein Darstellungstyp heraldischer Drachen
 Wyvern – Die Rückkehr der Drachen, kanadischer Fernsehfilm (2009)
 Wyvern (Nova Scotia), Ort im Cumberland County, Kanada
 Wyvern (Programmiersprache), eine funktionale und objektorientierte Programmiersprache
 Protokoll zum dezentralen, mittelmannslosen Tausch von Token auf Ethereum - https://wyvernprotocol.com/

 Wyvern (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Wyvern Light Car, ehemaliger britischer Autohersteller
 Vauxhall Wyvern, Pkw-Modell von Vauxhall 
 Westland Wyvern, britischer Jagdbomber

Schiffe:
 Wyvern (Schiff), norwegische Segelyacht (1897)
 Wyvern af Ålesund, Nachbau der norwegischen Segelyacht Wyvern (1992)
 HMS Wivern (1863), Turmschiff der CSA und der British Royal Navy
 HMS Wivern (1919), Zerstörer der British Royal Navy

Siehe auch:
 SK Wyverns, südkoreanischer Baseballverein